Натуральне число 876
 876 рік до нашої ери
 876 рік нашої ери